Baskicko může být:

 Baskicko (autonomní společenství) – autonomní společenství, region na severu současného Španělska
 Baskicko (území) – širší region, území osídlené Basky

Externí odkazy